Stilesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stilesville (Indiana)
 Stilesville (New York)